Breth steht für:
 Breth, deutscher historischer Name für den Weiler Log pod Mangartom in der Gemeinde Bovec, Slowenien

Breth ist der Familienname von
 Andrea Breth (* 1952), deutsche Theaterregisseurin
 Herbert Breth (1913–2006), deutscher Bauingenieur
 Ralf Andreas Breth (* 1954), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Bret